Малозахаринский сельский совет () — входит в состав
Солонянского района 
Днепропетровской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Малозахарино.

Населённые пункты совета 
 
 с. Малозахарино 
 с. Солнечное

Примечания